Dave Elliott, Brits voetballer en manager
David Elliott (regisseur), Brits televisieregisseur
David Elliott (kinderboekenschrijver)
David Elliott (dichter)
David Elliott (musicus)
David Elliott (professor)
David Elliott (motorcoureur), een Brits motorcoureur en bakkenist
David Elliott, Amerikaans acteur